«Дай мне знак» — первый сольный альбом российской певицы «Леры Леры».

Об альбоме 
 Авторами песен являются Изольда Четха — тексты (автор практически всех композиций группы Quest Pistols) и Саша Чемеров — музыка (солист группы «Димна Суміш»).
 Альбом вышел 7 июля 2010 года на Украине. На диске записано 12 разнохарактерных композиций.
 В России альбом вышел в декабре 2010 года. В него тоже вошли 12 композиций и бонус трек «Неприятно (RMX)».
 Альбом занял шестую строчку в рейтинге «Премия Русский ТОП 2010» в номинации «Альбом года»
 Презентация альбома в России состоялась в Москве, в клубе «Икра» 20 ноября.

Список композиций 

Бонус трек (только в русском издании)

Видеоклипы с альбома «Дай мне знак» 
 «Волчица» (март 2010)
 «Неприятно» (май 2010)
 «Безопасный секс» (сентябрь 2010)

Продвижение 
Лера Лера продвигала альбом с помощью концертов и интервью в телепередачах. В 2010 году Лера Лера исполнила песню «Волчица» на «Big Love Show 2010» и на «MTV Open Air». В 2010 году Лера отправилась в гастрольный тур «Дай мне знак» по городам России и Украины в поддержку нового альбома. На три песни с альбома были сняты видеоклипы («Волчица», «Неприятно», «Безопасный секс»). Лера Лера исполнила песню «До свидания» в сериале «Ранетки» в последнем эпизоде своего пребывания в сериале. Песни «Неприятно» и «Леди» звучат в игре «LERALERA. Школа начинающей звезды», так же клип на песню «Безопасный секс» стал бонусом к игре. В 2011 году Лера исполнила песни «Безопасный секс» и «До свидания» на вечеринке журнала «OOPS» в клубе «POSH Friends». В 2011 году Лера Лера отправилась в тур «Лето, плавки, рок-н-ролл!» по лагерям России и Украины с группами Хаки и Нервы.

Реакция критики 
По мнению Алексея Мажаева из InterMedia, «у Леры Козловой вокал несколько резковат», и её пение «вызывает несколько неуютное ощущение в тех песнях, которые не являются хитами и включены в пластинку для количества». Рецензент посчитал получившимися песни «Леди» и «Неприятно», а также припев песни «Слёзы, слёзы». Рецензентом был отмечен и заглавный трек альбома — «Дай мне знак», который по его мнению «получился вполне нежным, чувственным — и органичным».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Леры Леры
 Купить альбом Леры Леры «Дай мне знак» на OZON.ru

Дебютные альбомы 2010 года